Gösta Olson (1883–1966) – szwedzki gimnastyk i szermierz, mistrz olimpijski
 Gösta Olson (1894–1969) – szwedzki architekt